Агасикл () — правивший в VI веке до н. э. царь Спарты из династии Эврипонтидов

Биография 
Согласно Павсанию, Агасикл был сыном царя Архидама I. Но, если исходить из генеалогии Геродота, изложенной при перечислении предков царя Леотихида — одного из навархов объединенного греческого флота при битве при Микале, то отцом Агасикла мог быть Гиппократид. Впрочем, по мнению ряда современных историков (например, Пола Картледжа), речь здесь идет о нецарствующих особах из рода Эврипонтидов.

Агасикл жил и правил уже после окончания Второй Мессенской войны По словам Павсания, во время правления Агасикла, равно как при его отце, спартанцы не вели никаких войн, поэтому им было суждено «провести всю жизнь в спокойствии».

По всей видимости, Агасикл был соправителем Льва — представителя другого царского рода — Агидов. Однако в таком случае, по свидетельству того же Павсания, равно как Геродота, спартанцы в этот период потерпели немало поражений во время боевых действий против города Тегеи, расположенного на юго-востоке Аркадии, хотя и «побеждали во всех других войнах».

Литература 
 Первичные источники
 Геродот. История (I.65, VIII.131)
 Павсаний.  (III.3.5, III.7.6.)

 Исследования
 Smith’s Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology: Agasicles
 Пол Картледж. «Спарта и Лакония: история, 1300—362 гг. до н. э.»

Цари Спарты
Правители Европы VI века до н. э.